Анесий  — мученик африканский. День памяти — 31 марта. 

Святой Анесий был одним из нескольких христианских мучеников, пострадавших в Африке. Римский мартиролог помимо святого Анесия упоминает святых Феодула и Корнелиев. Иные источники, включая Commentarium Historicum ad Universum Romanum Martyrologium, содержат и другие имена, в частности, в них упоминаются святые Феликс, Порт, Абда и Валерия.

Литература
 Holweck, F. G. A Biographical Dictionary of the Saints. St. Louis, MO: B. Herder Book Co., 1924.

Ссылки
 Anèse

Примечания 

Святые Африки
Христианские мученики